Василий Альбичук (, 18 июля 1909, с. Домбровица-Мала (ныне Бяльского повята, Люблинского воеводства, Польша) — 22 июля 1995, там же) — польский художник-примитивист украинского происхождения. Самоучка, не имеющий специального образования.

Биография 
Из крестьян. Получил начальное образование. Редко покидал село, на длительное время лишь несколько раз: во время Первой мировой войны, когда с родителями был депортирован вглубь России, и во время Второй мировой войны — в СССР. Военную службу проходил в Войске Польском недалеко от Варшавы, воевал на фронте, затем в 1944 был призван в ряды Советской Армии.

Хоть Альбичук и жил в селе, но сельским хозяйством не занимался, превратив клочок земли у своего дома в красивый цветочно-ботанический сад, который на много лет стал для него источником вдохновения и объектом его картин.

Был всесторонне талантливым человеком: живописцем, графиком, скульптором, музыкантом, способный тонко и красиво, выразить на полотне и бумаге собственные переживания, прекрасный колорист и романтик.

В период, предшествующий годам расцвета его творчества, занимался художественным ремеслом. Писал примитивные гобелены, портреты, иконы и картины религиозного содержания, был маляром, в качестве музыканта играл на свадьбах. Это давало средства для выживания в годы войны, изгнании и нищете.

Творчество 
Основным объектом его картин были пейзажи и сады родного Подляшья.

В 1965 создал первую картину «Сад» . В 1966 эта работа мастера была показана в воеводском доме культуры в Люблине и сразу обратила на себя внимание критиков, искусствоведов и специалистов живописи.

С этого времени, поощряемый искусствоведами, создавал цикл картин «Сады», изображающий их в разное время года, пору дня, погоду и настроения.

Его работы экспонирующиеся на разных выставках и конкурсах народного искусства в стране и заграницей получали все большее признание и интерес.

Несмотря на то, что картины Альбичука через некоторое время стали известны далеко за пределами Польши, сам творец оставался скромным, не терпящим городского шума и внимания прессы, работящим человеком, находящимся в постоянном поиске новых художественных тем в окружающем его сельском пейзаже.

Неоднократно награждался, так в 1989 стал лауреатом премии им. Оскара Кольберга, но премии, медали и знаки отличия присылались В. Альбичуку повятовый центр, так как он редко покидал село.

Его работы отличает богатая колористика и тщательная проработка деталей.

Произведения В. Альбичука экспонируются сейчас в Музее южного Подляшья в Бяла-Подляска, часть картин находится в частных коллекциях.

После смерти художника оказалось, что кроме живописи, он писал стихи на украинском языке.

Ссылки 
 Albiczuk, Bazyli
 Картины В. Альбичука

Художники Польши XX века
Художники-примитивисты